

Переспа — річка у Білорусі, ліва притока Свіслочу

Переспа — село, гміна Тишівці, Томашівський повіт, Люблінське воєводство

Села:
 Переспа — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Переспа — Львівська область, Червоноградський район

Залізнична станція:
 Переспа — станція у селі Переспа Волинської області